Слиж — рід риб родини Баліторові
 Слиж (поперечень, стелина, слижак) — поперечний брус у стелі з хмизу

Примітки